Bertone je priimek več oseb:    
 Maurizio Bertone, italijanski rimskokatoliški škof
 Tarcisio Bertone, italijanski rimskokatoliški kardinal